Роберто Инглезе (; 12 ноября 1991 года, Лучера) — итальянский футболист, нападающий клуба «Парма».

Клубная карьера 
Роберто Инглезе — воспитанник итальянского клуба «Пескара». Летом 2010 года он перешёл в «Кьево Верону», но тут же был отдан в аренду в «Лумеццане», за который он отыграл следующие три года. В сентябре 2013 года Инглезе на тех же правах присоединился к клубу Серии B «Карпи», где также провёл два сезона.

20 сентября 2015 года Инглезе дебютировал в Серии А, выйдя на замену в составе «Кьево» во втором тайме домашнего поединка против миланского «Интера». 2 ноября того же года он забил свой первый гол на высшем уровне, сравняв счёт в домашней игре с «Сампдорией». 12 февраля 2017 года Инглезе сделал хет-трик в гостевой игре Серии А против «Сассуоло». В предпоследнем туре того же чемпионата он отметился дублем в домашнем матче с «Ромой».

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Лумеццане»
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Парма»